USS Buffalo ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos, el primero de ellos, por el bisonte americano, los demás en honor a la ciudad Buffalo, del Estado de Nueva York.

 El  fue una balandra de armada con tres cañones adquirida en abril de 1813 en Filadelfia y asignada a la flotilla de Delaware. Tomó parte el 29 de julio de 1813 en el ataque al los buques británicos HMS Junon y al HMS Martin. Fue vendida el 12 de agosto de 1816.

 El  fue un crucero auxiliar adquirido para su uso durante la Guerra hispano-estadounidense, aunque fue dado de alta el 22 de septiembre de 1898, cuando la victoria, ya correspondía a los Estados Unidos, fue utilizado como buque nodriza de destructores. Fue dado de baja el 27 de mayo de 1927.

 El  fue un crucero ligero, convertido en el portaaviones ligero USS Bataan (CVL-29) de la clase Independence. 

 El  fue un crucero ligero de clase Cleveland, fue puesten grada el 3 de abril de 1944, pero el contrato para su construcción, fue cancelado el 12 de agosto de 1945. Su casco incompleto, fue desguazado.

 El  es el vigésimo quinto submarino nuclear de ataque de clase Los Angeles, dado de alta el 5 de noviembre de 1983 actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos